

Toponyme 

 Laazib Zamoum, commune en Algérie.

Patronyme 
 Ali Zamoum, homme politique algérien.
 Anis Zamoum, handballeur algérien.
 Fatma Zohra Zamoum, écrivaine algérienne.
 Mohamed Zamoum, homme politique algérien.

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme